Unckle Kracker (Mount Clemens, 6 de junho de 1974) é um cantor estadunidense.

Cantores dos Estados Unidos